Dans le langage populaire, un gogo est une personne crédule qui, par exemple, se laisse prendre facilement aux canulars et peut même devenir le dindon de la farce. Le terme vient du personnage Gogo de la comédie Robert Macaire, de Saint-Amand, Benjamin Antier et Frédérick Lemaître, probablement formé à partir du verbe « gober ».

Lieux 
 Au Burkina Faso :
 Gogo, un département et une commune rurale de la province du Zoundwéogo dans la région du Centre-Sud.
 Gogo, le village chef-lieu du département et la commune rurale de Gogo.
 Gogo, un village du département et la commune rurale de Dourtenga dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est.
 Gogo, un village du département et la commune rurale de Poa dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest.
 En Côte d'Ivoire :
 Gogo est une localité de la région de Bouna dans le district du Zanzan au nord-est du pays.
 Au Cameroun :
 Gogo, un village de la région de l'Extrême-Nord.

Peuples et langues 
les Gogo, un peuple bantou de Tanzanie
 le gogo, une langue bantoue
Gogo, est un mot en langue Fon du Bénin qui veut dire « les fesses » en français

Personnes 
David Gogo (1969-), guitariste de blues canadien.

Culture

Cinéma 
 Gogo, un documentaire de 2021.

Musique et danse 
 go-go, un sous-genre de la musique funk ;
 Gogo, un genre de musique québécoise du  ;
 The Go-Go's, un groupe de rock américain des années 1980 ;
 GoGo Penguin, un groupe de jazz britannique ;
 le gogo dancing, forme de danse érotique.

Jeu vidéo 
 Gogo est un boss caché du jeu vidéo Final Fantasy V, et un personnage jouable du jeu Final Fantasy VI.

Religion 
 Dans les années 1960, une messe à gogo était une célébration liturgique tenue dans les églises catholiques pour rendre la cérémonie plus aguichante, mais qui fut finalement proscrite par la hiérarchie épiscopale.

Objets 
 L'Italjet GoGo est un cyclomoteur italien des années 1960.

Homonymie de toponyme